Hamme (Oost-Vlaanderen), een plaats en gemeente in Oost-Vlaanderen
Hamme (Vlaams-Brabant), een plaats in Vlaams-Brabant, deelgemeente van Merchtem
Hamme (Waals-Brabant), een plaats in Waals-Brabant, in Hamme-Mille, deelgemeente van Bevekom
Hamme (rivier), een zijrivier van de Lesum in Duitsland